Arches ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Arches (Cantal) im Département Cantal
 Arches (Vosges) im Département Vosges 
 Jouy-aux-Arches im Département Moselle

Siehe auch:
 Arches-Nationalpark, Nationalpark im US-Bundesstaat Utah 
 Arches-Sternhaufen, dichtester bekannter Sternhaufen in der Milchstraße
 Arch (Begriffsklärung)
 Arche